Falzone est un patronyme italien (fréquent en Sicile) notamment porté par :

Par ordre alphabétique :
 Christopher Falzone (1985–2014), pianiste classique américain ;
  Cico Falzone (né en 1956), musicien italien, membre des Nomadi ;
  Gaetano Falzone (1912–1984), historien italien ;
  Giovanni Falzone (né en 1974), trompettiste italien.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme italien